

Geografia 
Lampione – isola appartenente all'arcipelago delle Pelagie in Sicilia
Riserva naturale orientata Isola di Linosa e Lampione – area naturale protetta delle Isole Pelagie in Sicilia

Tecnologia 
Lampione – sistema per l'illuminazione pubblica
Lampione fotovoltaico – fonte di illuminazione con celle fotovoltaiche
Lampione eolico – fonte di illuminazione che utilizza l'energia eolica

Altro 
Il Lampione – quotidiano satirico
Lampione – stazione della DHARMA situata nei sotterranei di una chiesa di Los Angeles